Niemcy:
 Arberg – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach

Osoby:
 Karl Arberg – holenderski oficer
 Philipp Karl von Arberg – francuski prefekt

Zobacz też:
 Aarberg